Mit Gesuati meint man:
 die katholische Ordensgemeinschaft der Jesuaten (nicht identisch mit den Jesuiten),
 die Kirche Santa Maria del Rosario im Stadtteil Dorsoduro von Venedig, Nachfolgerin der früheren Jesuaten-Kirche Santa Maria della Visitazione.